Sacrum bezeichnet:

 das Kreuzbein, einen Teil der Wirbelsäule

in der antiken Geographie mehrere Kaps und Landvorsprünge:

 den westlichsten Punkt der Küste von Lusitania, heute Cabo de São Vicente
 die Nordspitze von Korsika, siehe Cap Corse
 die Südostspitze von Hibernia, heute Carnsore Point in Irland